Die Abkürzung UVU steht für:

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung
 Utah Valley University

UVU